French Open-mesterskabet i damesingle 2020 var den 113. turnering om French Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af French Open 2020 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. september - 10. oktober 2020, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 25. september 2020.

Mesterskabet blev vundet af Iga Świątek, som dermed vandt sin første grand slam-titel, og det var samtidig var hendes første turneringssejr på WTA Tour, idet hendes bedste resultat indtil da havde været finalepladsen i turneringen i Lugano i 2019. I finalen vandt hun over Australian Open-mesteren, fjerdeseedede Sofia Kenin, med 6-4, 6-1 efter at have vundet kampens seks sidste partier. Dermed blev Świątek den første polak, der vandt en grand slam-titel i single, og hun var den kun anden polske finalist i French Open-mesterskabet i damesingle efter at Jadwiga Jędrzejowska som den første tabte finalen i 1939.

Iga Świątek var den første useedede vinder af French Open-mesterskabet i damesingle, siden Jeļena Ostapenko i 2017 som den første useedede spiller i den åbne æra vandt mesterskabet, og med en rangering som nr. 54 blev hun den lavest rangerede French Open-mester i damesingle, siden indførelsen af WTA's verdensrangliste i 1975. Indtil da havde Ostapenko været den lavest rangerede mester som nr. 47. Og i en alder af 19 år og 132 dage var hun den yngste vinder af titlen, siden Monica Seles sejrede i 1992.

Mesterskabet blev imidlertid vundet ganske overbevisende, idet Świątek spillede sig igennem turneringen uden sættab, og hun var den første til at udføre denne bedrift ved French Open i damesingle siden Justine Henin i French Open 2007. I løbet af hele turneringen tabte hun kun 28 partier, hvilket var det næstlaveste antal på vej til French Open-titlen – kun overgået af Steffi Grafs 20 tabte partier i 1988. I ingen af hendes syv kampe vandt modstanderen mere end fem partier, og i blot to af de fjorten sæt tillod hun modstanderen at vinde fire partier. På vejen til finalen havde hun bl.a. besejret finalisten fra 2019 Markéta Vondroušová i første runde og 2018-mesteren Simona Halep i fjerde runde, inden hun i henholdsvis kvart- og semifinalen sendte to af turneringens andre store overraskelser, kvalifikanterne Martina Trevisan og Nadia Podoroska, ud af mesterskabet. Og på vejen til finalen tabte hun i alt kun 23 partier, hvilket var det laveste antal, siden Mary Pierce spillede sig i finalen ved French Open i 1994. Den unge polak nåede endvidere semifinalen i damedouble sammen med Nicole Melichar.

Triumfen medførte, at Świątek avancerede fra 54.- til 17.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var hendes bedste placering på ranglisten indtil da.

Det var femte år i træk, at French Open-mesterskabet i damesingle blev vundet af en spiller, der vandt sin første grand slam-titel.

Sofia Kenin var i den anden grand slam-finale i sin karriere, efter at hun tidligere på året havde vundet sin første grand slam-titel ved Australian Open. Begge finalister var i en finale på grus for første gang i deres professionelle karrierer.

Ons Jabeur blev den første kvinde fra den Arabiske verden, der nåede frem til fjerde runde i en grand slam-turnering i damesingle. Og andre spillere nåede også særlige milepæle. Clara Tauson stillede op i kvalifikationen, hvorfra hun efter tre vundne kampe kvalificerede sig til sin første hovedturnering i grand slam-sammenhæng på seniorniveau. I første runde besejrede den 17-årige dansker 21.-seedede Jennifer Brady med 6-4, 3-6, 9-7 efter undervejs at have afværget to amerikanske matchbolde. I anden runde tabte Tauson til en anden amerikaner, den senere kvartfinalist Danielle Collins, med 2-6, 3-6. Mayar Sherif kvalificerede sig ligesom Tauson til sin første grand slam-hovedturnering og blev dermed den første egyptiske kvinde til at udføre den bedrift.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg € 15.661.700 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på knap 9 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. august 2020 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationsturneringen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser (markeret med LL).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 21. september 2020 (en uge før turneringsstart) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste havde meldt afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losers 

Efter starten på kvalifikationen meldte en af hovedturneringens direkte kvalificerede spiller afbud, hvilket efterlod plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 96 spillere om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC). Kvalifikationen blev afviklet den 21. - 25. september 2020 i Stade Roland Garros.

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Kamilla Rakhimova
  Marta Kostjuk
  Mayar Sherif
  Sara Errani
  Irina Bara
  Clara Tauson
  Varvara Lepchenko
  Nadia Podoroska
  Martina Trevisan
  Barbara Haas
  Monica Niculescu
  Renata Zarazúa

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:
  Astra Sharma

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2020
 French Open-mesterskabet i herredouble 2020
 French Open-mesterskabet i damedouble 2020
 French Open-mesterskabet i mixed double 2020

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2020
2020
WTA Tour 2020